El término Krásnaya Zariá  puede referirse a:

Krásnaya Zariá (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Rostov), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
Krásnaya Zariá (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia, en Rusia.

Para localidades con nombres equivalentes en Bielorrusia y Ucrania, véase Chírvonya Zará y Krásnaya Zoriá, respectivamente.